Europa Point FC ist ein Amateur-Fußballverein aus Gibraltar. Der Verein spielt in der Gibraltar Division 2, der zweithöchsten Spielklasse Gibraltars.

Geschichte   
Der Europa Point FC wurde 2014 gegründet. Der Verein nahm in der Saison 2014/15 erstmals am Spielbetrieb teil.

Statistik

Einzelnachweise

Weblinks  
 Website des Klubs

Gibraltarischer Fußballverein 
Gegründet 2013